Brygmophyseter est un genre éteint de cachalots, un Physeteroidea basal qui vécut pendant le Miocène moyen (Langhien), soit il y a environ entre  et  millions d'années. 

Une seule espèce est rattachée au genre : Brygmophyseter shigensis.

Description 
Contrairement aux cachalots modernes, qui n'ont pas de dents sur la mâchoire supérieure, Brygmophyseter possédait à la fois une rangée de dents sur la mâchoire inférieure et une sur la mâchoire supérieure. La taille de ses dents est comparable à celle de Tyrannosaurus.
C'est pour cette raison que cette ancienne baleine est parfois nommée « cachalot mordeur ».

Le spécimen découvert au Japon mesurait à peu près  de long.

Comportement 

On ne sait que peu de chose sur Brygmophyseter. On suppose qu'il vivait en petits groupes à la façon des cachalots actuels. Il se nourrissait probablement de calmars, de poissons, mais peut-être également de petits mammifères marins et de requins.

Il partageait les océans avec le plus grand requin ayant jamais existé, le mégalodon.

Découverte 
Les premiers fossiles, dont un crâne de  de long, de cet ancien cousin du cachalot furent découverts au Japon par deux paléontologues K. Hirota et L. G. Barnes en 1992.

Classification

Phylogénie 
Cladogramme établi en 2017 montrant les relations entre Brygmophyseter et autres cachalots (en gras) :

Culture populaire 
Brygmophyseter apparait dans un épisode de Jurassic Fight Club où il affronte un mégalodon. Dans cet épisode, sa taille a été largement exagérée, Brygmophyseter atteignant ici les 12 mètres. En réalité cet animal ne faisait pas plus de 7 mètres de longueur.

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Physeteroidea
 Histoire évolutive des cétacés

†
Cétacé préhistorique
Genre de cétacés (nom scientifique)
Mammifère du Miocène
Taxon fossile décrit en 1995
Taxon fossile décrit en 2006